Andrigo Parlanti – calciatore italiano
Roberto Parlanti – calciatore italiano